Riograndia é gênero baseado na espécie Riograndia guaibensis, um dos parentes mais próximos dos mamiferos já encontrados até hoje. O estudo desses animais tem ajudado a compreender a História evolutiva dos mamíferos.

Espécie 
Riograndia guaibensis, possuía um comprimento de aproximadamente 15 cm e 30 g de peso. Se alimentavam de insetos e viveram no triássico Superior. Foi encontrado na Formação Caturrita. Era um pequeno cinodonte não-mamalianos avançado, já próximo à condição mamaliana. Diversos exemplares de Riograndia guaibensis, já foram encontrados nos municípios de Candelária e Faxinal do Soturno, nas camadas basais da Formação Caturrita (Cenozona de Riograndia).

Classificação 
Riograndia é atualmente classificado como um gênero basal na família Tritheledontidae. Outros incluídos nesta família é o Irajatherium e dois clados, um grupo mais basal incluindo o Sinoconodon, Brasilitherium, Brasilodon e o Morganucodon. O outro clado mais derivado com os Chaliminia, Elliotherium, Pachygenelus, Diarthrognathus e Tritheledon. O cladograma abaixo criado por Martinelli e Rougier em 2007 e modificado por Soares et al. em 2011, com Tritheledontidae adicionado depois por Ruta et al.(2013):

Paleoecologia 
Os espécimes de Riograndia são encontrados na Formação Caturrita e data do Triássico Superior. Viviam há cerca de 225 milhões de anos e são encontrados no Brasil. Visiam junto com os primeiros dinossauros do planeta como o Unaysaurus e Guaibasaurus. Os animais não-dinossauros incluem o Sacisaurus, o dicinodonte Jachaleria; um Fitossauro sem nome; anfíbios Stereospondyli e muitos tetrápodes com menos de 15 cm de comprimento. Entre os tetrápodes estão o Soturnia, Clevosaurus, Cargninia e o Faxinalipterus e uma variedade de Mammaliaformes incluindo Riograndia, Brasilodon, Brasilitherium, Irajatherium e Minicynodon.

Ligações externas 
 Dinossauros do Rio grande do Sul.
 Sociedade Brasileira de Paleontologia.

Sinapsídeos
Espécies fósseis descritas em 2001